Naves è un toponimo che può riferirsi a:

Francia 

Naves, comune del dipartimento di Allier
Naves, comune del dipartimento della Corrèze
Naves, comune del dipartimento del Nord

Navès, comune del dipartimento del Tarn

Portogallo 
Naves, freguesia del comune di Almeida, Portogallo

Spagna 
Navès, comune della Catalogna